Ра́тече () — деревня в общине Краньска-Гора в Словении. Расположена на линии долины между реками Сава Долинка и Жилица, притоком реки Драва, в 500 метрах от границы с Италией.

Место было впервые упомянуто в 1385 году. Здесь находится церковь Святого Духа, возведенная в XVI веке, в стиле поздней готики. Также в деревне есть церковь св. Томаша, где в XIV веке была обнаружена рукопись — один из самых ранних лингвистических памятников на словенском языке.

В Ратече разговаривают на зильском диалекте словенского языка.

Ратече известно своими творожными пельменями (Rateški krapi), готовящимися по особой рецептуре.

Климат

Туризм и спорт 
Ратече является отправной точкой для горных поездок в Юлийские Альпы через Тамар и Караванке. В начале долины Планица находятся знаменитые лыжные трамплины, где начинались лыжные полеты. В частности, в 1969 году братьями Горишек здесь был построен один из самых больших трамплинов мира — Летальница.

В непосредственной близости от пограничного перехода находится горнолыжный склон Мацесновц, с трассой длиной почти 1500 м, отвечающей нормам FIS.

Ссылки 
 Planica

Примечания 

Населённые пункты Словении